Василий Приходько:
 Приходько, Василий Артёмович (1922—1946) — Герой Советского Союза.
 Приходько, Василий Тихонович (1888—1963) — российский виолончелист, работавший в Китае, на Филиппинах и в США.